Karakuzu (Aliağa), een dorp in het Turkse district Aliağa
Karakuzu (Bayramören), een dorp in het Turkse district Bayramören
Karakuzu (Viranşehir), een dorp in het Turkse district Viranşehir
Karakuzu (Zile), een dorp in het Turkse district Zile